Kampone ima više značenja:
 Kampone (Frozinone)
 Kampone (Pordenone)
 Kampone (Sondrio)
 Kampone (Verbano-Kuzio-Osola)